Завидное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Завидное — деревня в Борисовском районе Минской области.

Казахстан 
 Завидное — до 2007 г. название села Айыртау в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Завидное — село в Шацком районе Рязанской области.
Завидное — до 1922 г. название села Сапроново в Мазановском районе Амурской области.

См. также 

 Завидная